

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Piechówka – część wsi Żegocina w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Żegocina
 Piechówka – część wsi Wojakowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Piechówka – część wsi Pewel Wielka w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Jeleśnia

Inne 
 Piechówka – szczyt Beskidu Wyspowego

Zobacz też 
 Piechy